Andrzej Walczak (ur. 1931) – polski lekkoatleta
 Andrzej Walczak (ur. 1958) – polski przedsiębiorca i artysta